

Geografia 
 Boven Suriname – comune del Suriname
 Boven Coppename – comune del Suriname
 Boven Merwede – fiume dei Paesi Bassi
 Boven Saramacca – comune del Suriname
 Reggenza di Boven Digoel – reggenza nella provincia di Papua in Indonesia

Persone 
 Don Boven – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Jan Boven – ex ciclista su strada olandese